Кушти — вид индийской борьбы.
 Кушти или кошти — зороастрийский пояс.